Конгруентне число — натуральне число, яке дорівнює площі прямокутного трикутника зі сторонами, довжини яких виражаються раціональними числами.

Приклади 
Конгруентні числа утворюють послідовність:
 5, 6, 7, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 34, 37, 38, 39, 41, 45, 46, 47, 52, … ()

Наприклад, найменше конгруентне число 5 є площею прямокутного трикутника зі сторонами (20/3, 3/2, 41/6). Наступне конгруентне число 6 є площею прямокутного трикутника зі сторонами (3, 4, 5).

Властивості 
 Для конгруентного числа q будь-яке ціле число вигляду s2q, де s — раціональне число, також є конгруентним.

Посилання 

Цілочисельні послідовності
Еліптичні криві
Арифметичні проблеми планіметрії
Нерозв'язані проблеми математики